Buitenweg ist der Familienname folgender Personen:

 Kathalijne Buitenweg (* 1970), niederländische Politikerin
 Wout Buitenweg (1893–1976), niederländischer Fußballspieler